

Berlinchen – frazione della città di Wittstock/Dosse (Brandeburgo)

Berlinchen, oggi Barlinek – città nel voivodato della Pomerania Occidentale